Sanmiguelense – abitanti di San Miguel (Putumayo)
Sanmiguelense – abitanti di San Miguel de Sema